Justification, façon d'aligner les textes en imprimerie ; la justification correspond à la largeur totale de la ligne telle qu’elle a été définie. Un texte est dit « justifié » lorsque toutes les lignes sont toutes alignées à gauche et à droite.
 En imprimerie et édition, la « justification du tirage » est l’indication du nombre d’exemplaires imprimés, avec éventuellement l’indication du papier et un numéro ; pour les estampes, ce sont deux chiffres manuscrits, le premier indiquant le numéro de l’exemplaire, le second, le tirage total.
 Justification, procédés d'établissement de la justesse d'une proposition en philosophie ;
 Justification, en droit, forme de défense dans une affaire pénale ;
 Justification, transformation divinement opérée du pécheur injuste en serviteur juste de Dieu en théologie ;
 Justification concernant le rythme (ou fréquence / phase) en télécommunication : adaptation du rythme d'un signal d'entrée ou d'un signal de couche cliente au rythme de l'horloge d'un équipement ou d'un signal de couche serveuse. La justification peut introduire des erreurs de transmission (par glissements) ou être sans erreur lorsque le signal de couche serveuse dispose des moyens pour prendre en compte les écarts de rythme du signal de couche cliente lors de sa détection, de son correspondance ou son multiplexage. Exemples classiques : en PDH, justification lors du multiplexage de 4 x E2 dans E3 / en SDH, justification lors du mappage de VC-4 dans STM-1 / en OTN, justification lors du mappage de OPU1 dans ODU1 / en PDH encore, justification lors de la détection d'un E1 pour le brassage d'intervalles de temps avec d'autres E1.
 Rationalisation des comportements d'une personne.

Voir aussi 

 Office de Justification, ancien nom de la marque déposée « OJD » (France)